Sohn est un patronyme porté notamment par :

 Andreas Sohn, historien français, professeur d’histoire médiévale ;
 Clem Sohn (1911-1937), parachutiste acrobatique américain ;
 Karl Ferdinand Sohn (1805-1867), peintre allemand ;
 Ole Sohn (1954-), homme politique danois ;
 Otto Sohn-Rethel (1877-1949), peintre allemand ;
 Peter Sohn (1977-), réalisateur, acteur et animateur américain ;
 Sonja Sohn (1964-), actrice américaine ;
 Wilhelm Sohn (1830-1899), peintre allemand ;

et le pseudonyme de :

 Sohn, musicien britannique de musique électronique.

Homonymie de patronyme